До списку лускокрилих Швеції віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Швеції.

Згідно з останніми оцінками, існує 2638 видів лускокрилих із 70 родин, що трапляються на території Швеції.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Pyrgus malvae
 Pyrgus alveus
 Pyrgus armoricanus
 Pyrgus andromedae
 
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Heteropterus morpheus
 Carterocephalus palaemon
 Carterocephalus silvicola
 Thymelicus lineola
 Hesperia comma
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  — Головчак жилкуватий

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Thecla betulae
 Quercusia quercus
 Satyrium ilicis
 Satyrium w-album
 Satyrium pruni
 Callophrys rubi
 Lycaena helle
 Lycaena phlaeas
 Lycaena virgaureae
 Lycaena hippothoe
 Cupido minimus
 Celastrina argiolus
 Glaucopsyche alexis
 Maculinea alcon
 Maculinea arion
 Scolitantides orion
 Plebejus argus
 Plebejus idas
 Plebeius argyrognomon
 Vacciniina optilete
 Eumedonia eumedon
 Aricia artaxerxes
 
 
 Agriades glandon
 Cyaniris semiargus
 Polyommatus amandus
 Polyommatus dorylas
 Polyommatus icarus

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Inachis io(Linnaeus, 1758) — Сонцевик павиче око
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — Сонцевик будяковий
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Polygonum c-album
 Araschnia levana
 Argynnis paphia
 Argynnis laodice
 Argynnis aglaja
 Argynnis adippe
 Argynnis niobe
 Issoria lathonia
 Brenthis ino
 
 Boloria aquilonaris
 Proclossiana eunomia
 Clossiana euphrosyne
 Clossiana selene
 
 
 
 
 
 Clossiana improba
 Melitaea cinxia
 Melitaea diamina
 Mellicta athalia
 Mellicta britomartis
 Hypodryas maturna
 
 Euphydryas aurinia
 Hipparchia semele
 
 
 Oeneis jutta
 Erebia ligea
 
 
 
 Maniola jurtina
 Aphantopus hyperantus
 Coenonympha tullia
 Coenonympha pamphilus
 Coenonympha arcania
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — Сінниця Геро
 Pararge aegeria
 Lasiommata megera
 Lasiommata maera
 
 Lopinga achine

Косатцеві (Papilionidae) 

 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина

Біланові (Pieridae) 
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pieris napi
 Pontia edusa
 Anthocharis cardamines — Зоряниця Аврора
 Colias nastes
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 
 Colias hyale
 Colias crocea
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea sinapis

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Adelidae 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
  Nielsen & Johansson, 1980
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Villers, 1789)
  (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
  Zeller, 1839
  (Linnaeus, 1758)
  (Staudinger, 1892)
  (Walker, 1863)
  (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Alucitidae 

  Zeller, 1841
  Linnaeus, 1758
  Hübner, 1813

Argyresthiidae 

  Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
  Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)
  Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
  Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
  (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
  Frey, 1871
  Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
 Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Autostichidae 

  (Herrich-Schäffer, 1854)

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 

 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

Bucculatricidae 

  Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix laciniatella Benander, 1931
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
  (Hübner, 1822)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
  (Krulikovsky, 1909)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Coleophoridae 

 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora adjectella Hering, 1937
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora asteris Muhlig, 1864
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora boreella Benander, 1939
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
  (Fabricius, 1794)
  Zeller, 1849
  Zeller, 1868
  Herrich-Schäffer, 1861
  Zeller, 1839
  Lienig & Zeller, 1846
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1849
  Zeller, 1849
  Klemensiewicz, 1902
  (Duponchel, 1843)
  (Vallot, 1802)
  (Linnaeus, 1758)
  Herrich-Schäffer, 1855
  Zeller, 1838
  (Hübner, 1796)
  Stainton, 1857
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora hackmani (Toll, 1953)
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora jaernaensis Bjorklund & Palm, 2002
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora kyffhusana Petry, 1898
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora maritimella Newman, 1863
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obscuripalpella Kanerva, 1941
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paradrymidis Toll, 1949
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora parthenogenella Falck, 2010
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora peri Svensson, 1976
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
 Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saponariella Heeger, 1848
 Coleophora saturatella Stainton, 1850
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985
 Coleophora sylvaticella Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora thulea Johansson, 1967
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora uliginosella Glitz, 1872
 Coleophora unigenella Svensson, 1966
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 

 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Cossidae 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila biarmicus (Tengstrom, 1865)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila latistria (Haworth, 1811)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, 1986
 Eudonia alpina (Curtis, 1850)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Loxostege commixtalis (Walker, 1866)
 Loxostege ephippialis (Zetterstedt, 1839)
 Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia conicella (La Harpe, 1863)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Synclera traducalis (Zeller, 1852)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma dryadis Staudinger, 1872
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae 

 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arctica (Strand, 1902)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)
 Agonopterix broennoeensis (Strand, 1920)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria nemolella Svensson, 1982
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista elsaella Traugott-Olsen, 1988
 Elachista festucicolella Zeller, 1859
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista lugdunensis Frey, 1859
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista triatomea (Haworth, 1828)
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista abiskoella Bengtsson, 1977
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista bifasciella Treitschke, 1833
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista deriventa Kaila & Mutanen, 2008
 Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1985
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista excelsicola Braun, 1948
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista kebneella (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977)
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista krogeri Svensson, 1976
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista nielswolffi Svensson, 1976
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista orstadii N. Palm, 1943
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista quadripunctella (Hübner, 1825)
 Elachista scirpi Stainton, 1887
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista stabilella Stainton, 1858
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
 Elachista vonschantzi Svensson, 1976
 Elachista zernyi Hartig, 1941
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia pyrausta (Pallas, 1771)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 

 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia farreni (Walsingham, 1894)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Erebidae 

 Acerbia alpina (Quensel, 1802)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammia quenseli (Paykull, 1791)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Holoarctia puengeleri (Bang-Haas, 1927)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena lividalis (Hübner, 1796)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Pararctia lapponica (Thunberg, 1791)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця велика
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia intermedialis Reid, 1972
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setema cereola (Hübner, 1803)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia subpunctella Svensson, 1966
 Altenia perspersella (Wocke, 1862)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis fuscella (Eversmann, 1844)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia heliacella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips amoenella (Frey, 1882)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha boreella (Douglas, 1851)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha plantariella (Tengstrom, 1848)
 Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia epomidella (Tengstrom, 1869)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum blandulella (Tutt, 1887)
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum fraternella (Douglas, 1851)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
 Caryocolum petryi (O. Hofmann, 1899)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes holosericella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
 Chionodes nubilella (Zetterstedt, 1839)
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 Chionodes violacea (Tengstrom, 1848)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Dactylotula kinkerella (Snellen, 1876)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Filatima ukrainica Piskunov, 1971
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Gnorimoschema nordlandicolella (Strand, 1902)
 Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
 Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
 Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa ferrea (Frey, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa inflexella Svensson, 1992
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa niphognatha (Gozmany, 1953)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa saltenella (Benander, 1928)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Psamathocrita osseella (Stainton, 1860)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1893
 Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa clintoni Povolny, 1968
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1867)
 Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia gelidella Nordman, 1941
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma karvoneni (Hackman, 1950)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma suecicella (Wolff, 1958)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — П'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dyscia fagaria (Thunberg, 1784)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma latefasciata (Blocker, 1908)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Entephria polata (Duponchel, 1830)
 Entephria punctipes (Curtis, 1835)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia fennoscandica Knaben, 1949
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies coracina (Esper, 1805)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Heterothera serraria (Lienig, 1846)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme aquata (Hübner, 1813)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria fusca (Thunberg, 1792)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria loricaria (Eversmann, 1837)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Malacodea regelaria Tengstrom, 1869
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Nothocasis sertata (Hübner, 1817)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Psychophora sabini (Kirby, 1824)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Theria rupicapraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Timandra griseata Petersen, 1902
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838)
 Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913) — Міль азалієва
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
  Stephens, 1835
  (Fabricius, 1794)
  (Stainton, 1848)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1850)
  Wahlstrom, 1979
  (Stainton, 1854)
  (Frey, 1863)
  (Stainton, 1850)
  (Frey, 1861)
  (Zeller, 1850)
  (Stainton, 1848)
  (Wocke, 1862)
  (Stainton, 1850)
  (Zeller, 1850)
  Svensson, 1976
  (Bjerkander, 1790)
  (Zeller, 1839)
  (Stephens, 1834)
  (Zeller, 1839)
  (W. Fletcher, 1885)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1846)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1846)
  (Nicelli, 1851)
  (Hübner, 1796)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Bouche, 1834)
  (Goeze, 1783)
  (Zeller, 1839)
  (Ragonot, 1874)
  (Linnaeus, 1761)
  (Zeller, 1846)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Zeller, 1846)
  (Le Marchand, 1936)
  (Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1846)
  (Zeller, 1850)
  (Muller, 1764)
  (Stainton, 1851)
  (Logan, 1851)
  (Frey, 1856)
  (Zeller, 1846)
  (Staudinger, 1870)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1839)
  (Svensson, 1966)
  (Bjerkander, 1790)
  (Sircom, 1848)
  (Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1781)
  (Frey, 1855)
  (Zeller, 1846)
  (Nicelli, 1853)
  (Nicelli, 1852)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (de Joannis, 1915)
  (Haworth, 1828)
  (Haworth, 1828)
  (Hübner, 1817)
  (Stephens, 1835)
  (Schleich, 1867)

(Linnaeus, 1758)

(Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fischer von Röslerstamm, 1843)
  Sorhagen, 1885
  (Stainton, 1851)
  (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Gazoryctra fuscoargenteus (O. Bang-Haas, 1927)
 Gazoryctra ganna (Hübner, 1808)
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

(Herrich-Schäffer, 1854)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  Haworth, 1828
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Haworth, 1828)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster arbusculae Freyer, 1849
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
 Leucoptera lotella (Stainton, 1859)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera orobi (Stainton, 1869)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

(Stainton, 1849)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Doubleday, 1859)
  Svensson, 1982
  (Toll, 1956)

Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

(Hübner, 1796)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1819)
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stephens, 1834)
  (Curtis, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Treitschke, 1833)
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Braun, 1921)
  (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 

 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia amani Svensson, 1966
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella auromarginella (Richardson, 1890)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971)
 Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyri (Glitz, 1865)
 Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella tristis (Wocke, 1862)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)
 Trifurcula eurema (Tutt, 1899)
 Trifurcula immundella (Zeller, 1839)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — Стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775) — Стрільчатка тризубець
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fennica (Tauscher, 1837)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis ripae Hübner, 1823
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка озима
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) — Совка пірамідальна
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta melanopa (Thunberg, 1791)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка сіра зернова
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea exulis (Lefebvre, 1836)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea maillardi (Geyer, 1834)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea schildei (Staudinger, 1901)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa macrogamma (Eversmann, 1842)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Coenobia rufa (Haworth, 1809)
 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia boryphora Fischer von Waldheim, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa adumbrata (Eversmann, 1842)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
 Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hillia iris (Zetterstedt, 1839)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia nordstroemi Horke, 1952
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta leucocycla (Staudinger, 1857)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lasionycta secedens (Walker, 1858)
 Lasionycta skraelingia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna litoralis (Curtis, 1827)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Photedes morrisii (Dale, 1837)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia lamuta (Herz, 1903)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polia richardsoni (Curtis, 1835)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — Карадрина
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sympistis funebris (Hübner, 1809)
 Sympistis heliophila (Paykull, 1793)
 Sympistis lapponica (Thunberg, 1791)
 Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
 Syngrapha diasema (Boisduval, 1829)
 Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Syngrapha parilis (Hübner, 1809)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia atrata (Morrison, 1874)
 Xestia borealis (Nordstrom, 1933)
 Xestia distensa (Eversmann, 1851)
 Xestia fennica (Brandt, 1936)
 Xestia gelida (Sparre-Schneider, 1883)
 Xestia laetabilis (Zetterstedt, 1839)
 Xestia lorezi (Staudinger, 1891)
 Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia tecta (Hübner, 1808)
 Xestia lyngei (Rebel, 1923)
 Xestia quieta (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylocampa areola (Esper, 1789)

Nolidae 

  (Fuessly, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1793)
  (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Linnaeus, 1758)
  Tengstrom, 1869
  (Krulikovsky, 1904)
  (Hübner, 1799)
  (Scopoli, 1772)
  (Bryk, 1941)
  (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Глуфізія осикова
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) — Лунка срібляста
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чубатка пишновуса
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)

(Haworth, 1828)
  Jackh, 1972
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1828)
  (Brandt, 1937)
  (Hübner, 1796)
  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1779)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Scopoli, 1763)
  (Stainton, 1849)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1758)

Opostegidae 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

(Fabricius, 1775)

Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — Міль капустяна
 Plutella haasi Staudinger, 1883
 Plutella hyperboreella Strand, 1902
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989
 Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

(Rebel, 1889)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1817)
  (Tengstrom, 1848)
  (Hübner, 1817)
  Zeller, 1852
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Zeller, 1852

(Linnaeus, 1767)
  (Schoyen, 1880)
  (Vallot, 1827)
  (Bruand, 1845)
  (Poda, 1761)
  (Meier, 1957)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1761)
  (Hübner, 1813)
  Goeze, 1783
  (Goeze, 1783)
  (Ochsenheimer, 1810)
  (Boisduval, 1852)
  Suomalainen, 1990
  (Pallas, 1767)
  Bruand, 1851
  (Linnaeus, 1758)
  (Sauter, 1954)
  (Haworth, 1809)
  (Wocke, 1851)
  Wocke, 1862
  (Retzius, 1783)
  (Newman, 1847)

Pyralidae 

  (Fabricius, 1794)
  (Zincken, 1818)
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1811)
  (Fabricius, 1798)
  Zeller, 1848
  (Zincken, 1818)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1836)
  (Zeller, 1848)
  (Hübner, 1813)
  (Linnaeus, 1758)
  de Joannis, 1932
  (Hulst, 1887)
  (Zincken, 1818)
  (Guenee, 1845)
  (Walker, 1863)
  (Gregson, 1871)
  Opheim, 1963
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stainton, 1866)
  (Haworth, 1811)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Fuchs, 1899
  Heinemann, 1863
  (Ratzeburg, 1840)
  (Zincken, 1818)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  Zeller, 1879
  (Milliere, 1874)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zincken, 1818)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1839)
  (Heinemann, 1865)
  (Haworth, 1811)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Duponchel, 1837)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1835)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1811)
  (Fourcroy, 1785)
  (Hübner, 1796)
  (Scopoli, 1786)
  (Scopoli, 1763)
  (Goeze, 1778)
  (Lienig & Zeller, 1847)
  (Zeller, 1877)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Ragonot, 1887)
  (Hübner, 1813)
  (Rothschild, 1915)
  (Tengstrom, 1848)
  (Vaughan, 1870)
  (Guenee, 1845)
  (Hübner, 1813)
  (Wocke, 1862)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1843)
  Denis & Schiffermuller, 1775
  (Haworth, 1811)
  (Herrich-Schäffer, 1849)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
  (Stephens, 1834)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  (Fabricius, 1775)
  (Zeller, 1848)
  (Packard, 1865)
  (Hübner, 1809)

Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)
 Oidaematophorus vafradactylus Svensson, 1966
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia islandicus (Staudinger, 1857)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pneumonanthes (Buttner, 1880)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)

Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) — Сатурнія мала

Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

(Zeller, 1839)
  Hannemann, 1961
  (Tengstrom, 1848)
  Karsholt & Nielsen, 1976
  (Haworth, 1828)
  Bengtsson, 1977
  (Hübner, 1817)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1775)
  (Zeller, 1843)
  (Haworth, 1828)
  (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)

(Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Rottemburg, 1775)
  (Laspeyres, 1801)
  (Esper, 1783)
  (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1806)
  Dalman, 1816
  (Laspeyres, 1801)
  (Linnaeus, 1758)
  (Staudinger, 1883)
  (Esper, 1783)
  (Borkhausen, 1789)
  (Staudinger, 1877)
  (Borkhausen, 1789)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1761)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — Бражник скабіозовий
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — Бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Tineidae 
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Jonasson, 1977
  Kocak, 1981
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Pierce & Metcalfe, 1938)
  (Fabricius, 1794)
  (Stainton, 1851)
  (Stainton, 1849)
  (Zeller, 1852)
  (Rebel, 1936)
  (Heyden, 1863)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Tengstrom, 1848)
  (Scott, 1858)
  (Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Tengstrom, 1848)
  (Fabricius, 1781)
  (Haworth, 1828)
  (Bang-Haas, 1881)
  (Benander, 1939)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lucas, 1956)
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
  (Clemens, 1859)
  Karsholt & Nielsen, 1976
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
  (Matsumura, 1931)
  (Tengstrom, 1848)
  (Zeller, 1852)
  (Fabricius, 1794)
  (Milliere, 1854)
  Svensson, 1953
  Wocke, 1877
  Stainton, 1859
  Stainton, 1851
  Linnaeus, 1758
  Haworth, 1828
  Petersen, 1966
  Opheim, 1965
  Thunberg, 1794
  (Hummel, 1823)
  (Stainton, 1851)
  (Sodoffsky, 1830)
  (Hübner, 1796)
  Zagulajev, 1960
  (Linnaeus, 1758)

Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

  (Guenee, 1845)
  (Hübner, 1817)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1791)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1811)
  (Walker, 1863)
  (Goeze, 1783)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
  (Duponchel, 1835)
  (Treitschke, 1835)
  Kawabe, 1963
  (Donovan, 1806)
  (Eversmann, 1844)
  (Duponchel, 1836)
  (Zeller, 1849)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Stephens, 1852)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
 Aethes dilucidana (Stephens, 1852)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana Barrett, 1871
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis algidana Krogerus, 1946
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis boreana Krogerus, 1946
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis demissana (Kennel, 1901)
 Apotomis fraterculana Krogerus, 1946
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis lemniscatana (Kennel, 1901)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis moestana (Wocke, 1862)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — Листокрутка глодова
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce aquilonana Karvonen, 1932
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce concretana (Wocke, 1862)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce noricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia sieversiana (Nolcken, 1870)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Bactra suedana Bengtsson, 1989
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
 Choristoneura albaniana (Walker, 1863)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis illustrana (Krogerus, 1936)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis nybomi Hackman, 1950
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia longana (Haworth, 1811)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Corticivora piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia cognatana (Barrett, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia cornucopiae (Tengstrom, 1869)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — Листокрутка вишнева
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia hebesana (Walker, 1863)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia pullana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia crenana (Hübner, 1799)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
 Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma fulvana Stephens, 1834
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma krygeri (Rebel, 1937)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma saussureana (Benander, 1928)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma suomiana (A. Hoffmann, 1893)
 Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — Ейлія іржава
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
 Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita aureolana Tengstrom, 1848
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita fissana (Frolich, 1828)
 Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pammene agnotana Rebel, 1914
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene aurita Razowski, 1991
 Pammene clanculana (Tengstrom, 1869)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
 Pammene herrichiana (Heinemann, 1854)
 Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка вербова кривовуса
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Douglas, 1846)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
 Phiaris heinrichana (McDunnough, 1927)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa vulneratana (Zetterstedt, 1839)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia perangustana (Snellen, 1883)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia logaea Durrant, 1911
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка виноградна
 Sparganothis praecana (Kennel, 1900)
 Sparganothis rubicundana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Strophedra weirana (Douglas, 1850)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Zeller, 1839
  (Stephens, 1834)
  (Thunberg, 1788)
  Gaj, 1954
  (de Joannis, 1900)
  (Stainton, 1849)
  Svensson, 1966
  Zeller, 1847
  (Scharfenberg, 1805)
  (Tengstrom, 1848)
  (W. Petersen, 1932)
  (Goeze, 1783)
  (Hübner, 1786)
  (Linnaeus, 1767)
  (Hübner, 1796)
  Herrich-Schäffer, 1855
  (Zetterstedt, 1839)
  (Villers, 1789)
  (Hübner, 1813)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

(Denis & Schiffermuller, 1775)
  Fischer von Röslerstamm, 1842
  Fischer von Röslerstamm, 1842
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1835)
  (Fabricius, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1761)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1767)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1758)

Строкатки (Zygaenidae) 

 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Списки:Біота Швеції
Фауна Швеції
Швеція